Andrea Hlaváčková e Max Mirnyi eram os atuais campeões, mas optaram por não participarem juntos. Hlaváčková jogou com Alexander Peya, mas perderam na segunda rodada para Taylor Townsend e Donald Young. Mirnyi jogou com Chan Hao-ching, mas perderam na segunda rodada para Ashleigh Barty e John Peers.

Sania Mirza e Bruno Soares conquistaram o título, derrotando Abigail Spears e Santiago González na final por 6–1, 2–6, [11–9].

Cabeças de chave 

  Sania Mirza /  Bruno Soares (Campeões)
  Andrea Hlaváčková /  Alexander Peya (Segunda rodada)
  Cara Black /  Leander Paes (Quartas de final)
  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (Primeira rodada)

  Lucie Hradecká /  Horia Tecău (Primeira rodada)
  Katarina Srebotnik /  Rohan Bopanna (Quartas de final)
  Julia Görges /  Nenad Zimonjić (Primeira rodada)
  Raquel Kops-Jones /  Juan Sebastián Cabal (Primeira rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas 
 Chave de duplas mistas

D
US Open - Duplas mistas
Competições desportivas mistas